

Patronyme 

 Jean Charignon, (1905-1977), (alpiniste français)
 Joseph Charignon , (1872-1930), (ingénieur français)

Homonymie

Homonymie de patronyme